Tampere United ist ein finnischer Fußballverein aus Tampere. Die erste Mannschaft des Vereins spielt derzeit in Kakkonen, der dritten Liga in Finnland.

Geschichte 

Der Verein wurde im Juli 1998 gegründet, als die beiden örtlichen Vereine Tampereen Ilves und Tampere PV (TPV) fusionieren sollten. Es erfolgte allerdings lediglich die Neugründung von Tampere United, das die Ligazugehörigkeit von Ilves in der zweitklassigen Ykkönen übernahm. TPV und Ilves nehmen heute weiterhin eigenständig am Spielbetrieb teil.

Tampere United war sportlich sehr erfolgreich. Ab der Saison 2000 spielte der Verein in der Veikkausliiga. Der ersten finnischen Meisterschaft im Jahr 2001 folgten zwei weitere in den Jahren 2006 und 2007.

Am 14. April 2011 wurde der Verein vom finnischen Fußballverband aus der Veikkausliiga ausgeschlossen. Tampere United soll Gelder einer dubiosen Firma aus Singapur erhalten haben, die wegen Wettmanipulationen und Geldwäsche in die Schlagzeilen geraten war.

Der Verein musste 2012 aus der siebten Liga in Finnland starten. Seit 2017 spielt die erste Mannschaft in Kakkonen, der dritten Liga in Finnland.

Europapokalbilanz

Erfolge 
 Finnischer Meister (3): 2001, 2006, 2007
 Finnischer Pokalsieger (1): 2007
 Finnischer Ligapokalsieger (1): 2009

Spieler

Trainer 
  Harri Kampman (1999–2000)
  Ari Hjelm (2001–2010)
  Jarkko Wiss (2010–2011)
  Antti Pettinen (2011–2012)
  Mika Suonsyrjä (2013–2015)
  Mikko Mäkelä (2016–2018)
  Leroy Maluka (2018)
  Mourad Seddiki (2019)
  Jukka Listenmaa (2020-)

Weblinks 
 Offizielle Seite des Vereins

Finnischer Fußballverein
 
Organisation (Tampere)